Skånska dragonregementet var är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:

Skånska dragonregementet (kavalleri) – kavalleriregemente (1676–1928)
Skånska dragonregementet (pansar) – pansarregemente (1963–2000)